De Opisthokonta of opisthokonten (van Grieks: ὀπίσθω- (achter); κοντός (uitsteeksel)) zijn in de taxonomie een groep eukaryotische organismen, waar behalve een aantal groepen protisten met een enkel flagellum ook de rijken der dieren en schimmels toe gerekend worden. Zowel genetisch als ultrastructureel onderzoek heeft sterke bewijzen opgeleverd dat de Opisthokonta een monofyletische groep vormen.

Eigenschappen
Opistokonta onderscheiden zich morfologisch door cellen met een enkel flagellum en een dorsaal liggend cilium zonder mastigonema, dat minstens in een bepaalde ontwikkelingsfase zichtbaar is. Bij sommige taxa kan dit echter secundair volledig verdwenen zijn. Daarnaast bezitten cellen van Opisthokonta een paar kinetosomen of centriolen. De mitochondriën van Opisthokonta hebben in veel gevallen platte cristae.

Taxonomie
De clade Opisthokonta werd ingevoerd door de Engelse bioloog Thomas Cavalier-Smith in 1987. Cavalier-Smith voerde de clade in om de schimmels en dieren samen onder te brengen, maar ook veel protisten worden tegenwoordig tot de Opisthokonta gerekend. De Opisthokonta worden soms samen met de Amoebozoa in de clade Unikonta geplaatst, op grond van dat al de cellen van al deze organismen een enkel flagellum kunnen hebben. Andere groepen eukaryoten hebben twee of meer flagella, en worden in de clade Bikonta geplaatst.

De Opisthokonta omvat de volgende "klassieke" groepen:
Schimmels (Fungi)
 Mesomycetozoa
 Choanoflagellata
 Meercellige dieren (Metazoa)

De evolutionaire en cladistieke verwantschappen binnen de Unikonta worden nog intensief onderzocht en steeds herzien. Het volgende cladogram verbeeldt de huidige inzichten:

In deze weergave is het taxon Mesomycetozoa, dat parafyletisch van aard is, verdwenen. De vroeger in dit taxon ingedeelde geslachten worden nu als volgt over andere groepen verdeeld:
 Nuclearia bij de Nucleariida;
 Amoebidium, Corallochytrium en Sphaeroforma bij de Ichthyosporea sensu stricto;
 Ministeria en Capsospora horen bij de Filasterea.

Andere hierin ongebruikte taxa zijn:
 Choanomonada, omdat dit synoniem is met Choanoflagellata;
 Choanozoa, omdat het parafyletisch is. De betreffende groepen vallen onder de Ichthyosporea sensu stricto, Filasterea en Choanoflagellata;
De synoniemen Ichthyosporea sensu lato, Mesomycetozoa en DRIP, omdat het polyfyletisch is, verspreid over Nucleariida, Ichthyosporea sensu strictu en Filasterea;
 Protometazoa, omdat het synoniem is met Holozoa;
 Urmetazoa, omdat het synoniem is met Metazoa.

Eukaryota